James Taylor peut désigner :
 James Taylor, Jr. (1769-1848), Quartermaster General de l'armée américaine et fondateur de la ville Newport (Kentucky) ;
 James Taylor (1891-?), joueur de rugby à XV irlandais ;
  (1928-2020), homme politique canadien, ministre ontarien dans le gouvernement de Bill Davis ;
 James Taylor (né en 1948), auteur-compositeur-interprète folk américain ;
 James Taylor (né en 1967), musicien de jazz-funk ;
 James Arnold Taylor (né en 1969), acteur et producteur américain ;
 James S. Taylor, moitié du duo Swayzak ;
 James 'JT' Taylor, chanteur du groupe Kool and the Gang.